Distretto di San Rafael – distretto del Perù nella regione di Huánuco
Distretto di San Rafael – distretto del Perù nella regione di San Martín